Barba iovis oder Iovis barba (lateinisch für „Bart des Jupiter“) stand für:

 Wundklee, insbesondere
 Jupiterbart-Wundklee
 Hauswurzen, insbesondere
 Jovibarba
 Dach-Hauswurz